Claudine Loquen [klodin lɔkən] (* 22. Februar 1965 in Sainte-Adresse) ist eine französische Malerin und Illustratorin. Ihr Werk ist Teil der Art brut, singulären Kunst und der naiven Kunst.

Sie teilt ihr Leben zwischen Paris und ihrem Atelier in der Normandie.

Colombe Anouilh d'Harcourt verlieh ihr am 8. Dezember 2014 den Jean-Anouilh-Preis für ihre Leinwandarbeit Jeunes filles aux loups, die auf dem Salon d’automne de Paris präsentiert wurde.

Biografie

Leben 
Claudine Marie Claire Loquen wurde zusammen mit ihrer Zwillingsschwester am 22. Februar 1965 in Sainte-Adresse geboren. Ihre Vorfahren, die ursprünglich aus den Côtes d’Armor und dem Pays de Caux im Département Seine-Maritime stammen, sind Weber, Sticker und Schneider.

Ihre Kindheit verbrachte sie in Le Havre, Petite-Rosselle, Chalon-sur-Saône und dann in Veauville-lès-Baons. Als Teenager besuchte sie die École des Beaux-Arts in Le Havre. 1979 begann sie ein Studium der bildenden Kunst am Lycée Claude Monet in Le Havre und anschließend am Lycée Jeanne d’Arc in Rouen, wo sie 1982 das Abitur ablegte. Nach ihrem Literaturstudium an der Universität von Rouen-Normandie arbeitete sie in verschiedenen Berufen.

Karriere 
Ihre erste persönliche Ausstellung fand 2003 im Literaturcafé Les Deux Magots in Paris statt. Ihr sollten viele andere folgen, sowohl in Frankreich als auch im Ausland.

Loquen ist Mitglied des Salon d’automne de Paris und gehört der Sektion „Mythen und Singularität“ an. Im Jahr 2012 nahm sie an der Eröffnungsausstellung des Internationalen Herbstsalons im Hainan Museum in China teil. Im Jahr 2016 vertrat sie Frankreich bei der Ausstellung Imaginaïves im Musée international d’art naïf in Magog, Kanada, und stellte für den Frieden zum Thema Imaginaïves, einem Lied von John Lennon, aus.

Im Jahr 2021 gründete und leitete sie die Sektion Naive Kunst im Salon d’automne de Paris, in der etwa 20 Künstler aus der Bewegung der naiven Kunst vertreten waren.

Themen 
Sie malt Frauen mit vergessenen Schicksalen, historische oder literarische Figuren und bezieht ihre Inspiration aus Poesie und Geschichten. Im Jahr 2019 ehrte ihre Ausstellung Les Dames des Andelys im Musée Nicolas-Poussin die Frauen, die die Geschichte der Stadt Andelys geprägt haben: Clotilde, Königin der Franken; Eleonore von Aquitanien; Sophie Blanchard, Luftschifferin; Marthe Lucas, Malerin; Emma Bovary.

Der Wolf ist ein wiederkehrendes Thema in ihrem Werk und Gegenstand einer Ausstellung mit dem Titel Tant qu’il y aura des loups (Solange es Wölfe gibt), die im Oktober 2016 im Museum für Spontankunst in Brüssel zu sehen war.

Ausstellungen (Auswahl)

Museen und Einrichtungen 
 2022 : Amplitude, Salon d’automne à Köln, Bunker 101, Deutschland
 2022 : Amplitude, Salon d’automne à Siegburg, Pumpwerk Siegburg, Deutschland
 2022 : National Art center Museum, Salon d’automne à Tokio, Japan
 2020: Les complices de Luis, Université de Rouen Normandie, Mont-Saint-Aignan, Frankreich
 2019: Die Damen der Andelys, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys (Einzelausstellung), Frankreich
 2019: International Children’s Art Museum, Salon d'automne à Xi'an, China
 2018: Leihen Sie mir, Université de Rouen Normandie, Mont-Saint-Aignan, Frankreich
 2016: Solange es Wölfe gibt, Musée d’Art spontané, Brüssel (Einzelausstellung), Belgien
 2016: Imaginaives, Musée international d’art naïf, Magog, Kanada
 2016: Wolf, wo wollen Sie hin? Université de Rouen Normandie, Mont-Saint-Aignan (Einzelausstellung), Frankreich
 2016: National Art center Museum, Salon d’automne à Tokio, Japan
 2011: Einzigartige Porträts, Sénat, Pavillon Davioud, Jardin du Luxembourg, Paris, (Einzelausstellung), Frankreich
 2011: Musée d’Art Spontané, Evere, Belgien
 2012: Musée de Hainan, Salon d’automne à Haikou, China
 2012: Die Formwandler, mit Editionen Lelivredart,  Halle Saint Pierre, Paris, Frankreich
 2012: French Art Meeting, mit Editionen Patou, Centre Culturel Ukrainien, Paris, Frankreich
 2009: French connection, Alliance Française, Atlanta, USA
 2004: Singuläre Prinzessinnen, Mairie de Paris 4e, Paris (Einzelausstellung), Frankreich

Galerien (Einzelausstellung) 
 2022: Wölfinnen, Galerie des peintres du Marais, Paris
 2018: Galerie Rollin, Rouen, Frankreich
 2018: Galerie du Parc, Barneville-Carteret, Frankreich
 2016: Entwürfe, Galerie Cap’art, Quintin, Frankreich
 2016: Eine einzigartige Vision, Galerie Les Champs, Saint-Brieuc, Frankreich
 2016: Galerie-Librairie Le Marque Page, Quintin, Frankreich
 2015: Galerie de l’échiquier, Pouzauges, Frankreich
 2015: Galerie-Librairie Le rêve de l’escalier, Rouen, Frankreich
 2013: Galerie Saint-Louis, Toulon, Frankreich
 2008: Galerie Cécile Charron, Paris, Frankreich
 2006, 2004: Galerie Cap’art, Quintin, Frankreich
 2005: Galerie Armonti, Paris, Frankreich
 2003: Café Les Deux Magots, Saint-Germain-des-Prés, Paris, Frankreich
 2005, 2004: Galerie-Librairie Le Poche-Café, Dinan, Frankreich
 2004: Galerie Etienne de Causans, Paris, Frankreich
 2004, 2003: Galerie Mailletz, Paris, Frankreich

Abbildungen 
Claudine Loquen hat mit verschiedenen Autoren zusammengearbeitet :
 2018: M. Lautru (autor), Pan ! C'est toi le loup ! Voix tissées, Montreuil, Frankreich
 2017: Luis Porquet (Vorwort), Loquen, Résonances Singulières. Paris : Lelivredart, 60 p.Frankreich
 2014: L'étrange aventure de Doudou, Le Smedar,. Le Grand-Quevilly, Frankreich 
 2013: Ph. Quinta (autor), Comme en semant. La Meilleray-Tillay, SOC & FOC, 36 p. Frankreich

Preise und Ehrungen 
 2021: Naiv-kunst-Preis, Salon d’automne, Paris, Frankreich
 2019: Lieblingskinder-Preis, Salon d’automne, Elbeuf, Frankreich
 2014: Jean-Anouilh-Preis, Salon d’automne, Paris, Frankreich
 2010: Ehrengast des Salon des arts de Maisons-Laffitte, Frankreich
 2008: Frankreich-Europa-Preis – CIAAZ, Quebec, Kanada

Werke in öffentlichen Sammlungen und Institutionen 
 2019: Marthe Lucas, Le Hang-Art, Saffré, Frankreich
 2016: Au Cirque, Musée Daubigny, Auvers-sur-Oise, Frankreich
 2016: Esmeralda, Musée d'art spontané, Bruxelles, Belgien
 2016: Au Café des joues rouges, Musée international d’art naïf de Magog, Magog, Kanada 
 2016: En famille, Université de Rouen, Mont-Saint-Aignan, Frankreich
 2014: L’aventure de Doudou, Le SMEDAR, Le Grand-Quevilly Frankreich

Bibliografie 
 Frédérique-Anne Oudin (Vorwort), 2020, Les oubliées, Tome 1, Editionen La Grisette, 36 S., ISBN 978-2-9557039-1-5
 Luis Porquet (Vorwort), 2018, Loquen, 18 S., ISBN 978-2-9557039-9-1
 Jean-Paul Gavard-Perret,(Vorwort), 2011, Claudine Loquen, Portraits singuliers. Paris : Editionen Lelivredart, 28 S.
 HeleneCaroline Fournier, (Vorwort), 2011, Sénat, Portraits singuliers, Claudine Loquen. Québec : Art Total Multimédia, 20 S., ISBN 978-2-923622-11-8
 Ileana Cornea, (Vorwort), Texte von Sylvie Loquen, 2008, Claudine Loquen, Lelivredart Editionen, 40 S., ISBN 978-2-355320-18-7
 HeleneCaroline Fournier, (Vorwort), 2008, Claudine Loquen. Quebec: Editionen Art Total Multimedia
 Jean-Louis Redval (Vorwort), 2004, Loquen, Editionen Sémios, 44 S

Weblinks 

 Offizielle.website
 Ricochet.org
 BnF
 Kunst und Kultur.Claudine Loquen
 worldcat

Einzelnachweise 

Maler (Frankreich)
Illustrator (Frankreich)
Naive Kunst
Art brut
Franzose
Geboren 1965
Frau